De Grand Prix-wegrace van Indianapolis 2014 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2014. De race werd verreden op 10 augustus 2014 op de Indianapolis Motor Speedway in Speedway, Indiana, Verenigde Staten.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
De eerste start werd afgebroken na een ongeluk waarbij Randy Krummenacher, Mattia Pasini, Azlan Shah en Anthony West betrokken waren en Krummenacher en Pasini niet meer verder konden. Voor de herstart werd de race ingekort van 25 naar 16 ronden.

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2014
Indianapolis